Orașele cu statut de district urban din Germania sunt numite în germană la singular „kreisfreie Stadt”, cu excepția landului Baden-Württemberg, unde se numesc „Stadtkreis”. Nu aparțin din punct de vedere administrativ de niciun district rural, având un statut propriu.

În general, acestea sunt orașe mijlocii sau mari cu cel puțin 100.000 de locuitori, care au un primar numit „Oberbürgermeister” (primar superior). Există însă în Bavaria orașe mari care nu au statut de district, sau orașe în Renania-Palatinat care au statut de district dar cu mai puțin 50.000 de locuitori. Cel mai mic oraș cu satut de district urban din Germania este Zweibrücken (cu 35.000 de locuitori), iar cel mai mare este München (cu o populație de 1,3 milioane).

Vezi și
Lista districtelor urbane din Germania  - aceeași listă ca aici, dar în altă reprezentare
Lista districtelor rurale din Germania

Orașe
!
 Orașe